Álbuns musicais
The Definitive Collection (álbum de Billy Ray Cyrus)
The Definitive Collection (álbum de Guardian)
The Definitive Collection (álbum de Lionel Richie)
The Definitive Collection (álbum de Michael Jackson)
The Definitive Collection (álbum de The Blues Brothers)
The Definitive Collection (álbum de Whitesnake)
The Definitive Collection (Santana)
The Definitive Collection (ABBA)
Rewind: The Definitive Collection
Odyssey: The Definitive Collection
To Kingdom Come: The Definitive Collection
The Definitive Singles Collection 1984–2004
Rock of Ages: The Definitive Collection